Wrecking Ball může znamenat:
 Wrecking Ball (album, Bruce Springsteen) – album Bruce Springsteena z roku 2012
 „Wrecking Ball“ (píseň, Bruce Springsteen) – píseň ze stejnojmenného alba Bruce Springsteena
 „Wrecking Ball“ (píseň, Neil Young) – píseň Neila Younga z alba Freedom
 Wrecking Ball (album, Dead Confederate) – album skupiny Dead Confederate z roku 2008
 Wrecking Ball (album, Emmylou Harris) – album Emmylou Harris z roku 1995
 „Wrecking Ball“ (píseň, Miley Cyrus) – píseň zpěvačky Miley Cyrus z alba Bangerz